Sezona Formule 1 2003 je bila štiriinpetdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 9. marca 2003 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 12. oktobra 2003 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Japonske. Dirkaški naslov je osvojil Nemec Michael Schumacher, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2003.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Moštva

Opombe 
 Antônio Pizzonia je zavrnil ponudbo testnega dirkača pri Jaguarju in kasneje postal testni dirkač BMW-Williamsu.
 Williamsov testni dirkač Marc Gené je zamenjal Ralfa Schumacherja na Veliki nagradi Italije.
 Ralph Firman se je poškodoval v nesreči, ki se je zgodila na petkovem testiranju Velike nagrade Madžarske. Za več dirk ga je moral nadomestiti Zsolt Baumgartner preden se je vrnil in zaključil sezono z različico dirkalnika EJ15.
 Justin Wilson je začel sezono v Minardiju, pet dirk pred koncem prvensta pa prestopil k Jaguarju namesto Antônia Pizzonie, ki s svojimi vožnjami ni zadovoljil vodstva ekipe.
 Po seriji slabih rezultatov v sezoni 2003 je bil Jacques Villeneuve v BARu zamenjan s Takumo Satom na Veliki nagradi Japonske. Villeneuve je kasneje vozil za Renault v sezoni 2004 kot nadomestni dirkač, nato pa podpisal dolgoročno pogodbo za Sauber v sezoni 2005.
 Danec Nicolas Kiesa je prevzel sedež Justina Wilsona pri Minardiju, ko se je Wilson preselil v Jaguar.

2003
2003 v športu